Floßkanal heißen:

 Elsterwerda-Grödel-Floßkanal, Kanal zwischen der Elbe bei Grödel, Gemeinde Nünchritz, Landkreis Meißen, Sachsen und der Pulsnitz in Elsterwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Floßkanal (Gewerbekanal), linker Zufluss des Gewerbekanals (neben der Wiese) in Maulburg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; ist linker Abzweig des Wiese-Zuflusses Schlierbach
 Floßkanal (München), Abzweig vom Isar-Werkkanal zur Zentrallände in München, Bayern
 Floßkanal (Murg), rechter Nebenlauf der Nordschwarzwälder Murg von Gernsbach bis Hörden, Stadt Gaggenau, beide Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Floßgraben